Hi no Tori (manga) - manga-reeks
 Hi no Tori (single) - single van Mika Nakashima